In Germania:
Remlingen – un comune del circondario di Würzburg in Baviera
Remlingen – un comune del circondario di Wolfenbüttel in Bassa Sassonia